Конкурс песни «Детское Евровидение — 2019» (, ) — 17-й конкурс песни «Детское Евровидение», который прошел в Гливице (Польша) после победы Роксаны Венгель с песней "Anyone I want to be" на конкурсе 2018 года, проходившем в Минске,Беларусь. Этот конкурс стал первым в истории "Детского Евровидения", проводимым в Польше.

Виктория Габор из Польши с песней «Superhero» второй год подряд принесла победу своей стране, набрав максимальное количество баллов по результатам интернет-голосования. Также в тройке лидеров оказались Ержан Максим из Казахстана и Мелани Гарсия из Испании — второе и третье место соответственно.

Место проведения 

В Европейский вещательный союз были поданы заявки из трёх стран: Армении, Казахстана и победителя конкурса в 2018 — Польши.

10 декабря 2018 года ЕВС подтвердил, что конкурс 2019 года примет Польша. Двумя днями ранее стало известно, что депутат от города Гливице Ярослав Гонцяж (пол. Jarosław Gonciarz) направил главе Telewizja Polska (TVP) письмо с призывом провести конкурс в городе в недавно построенной Гливице-Арене.

18 января 2019 года генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Курран в интервью телеканалу TVP Info заявил, что конкурс будет проведён в Кракове. В тот же день TVP опубликовало заявление о том, что город ещё не был выбран.

6 марта 2019 года во время совместной пресс-конференции TVP и ЕВС было подтверждено, что конкурс состоится в городе Гливице при сотрудничестве Силезского воеводства. Само мероприятие пройдёт в  вместимостью 17 000 человек. Впервые с 2014 года конкурс будет проводится не в столице страны, поскольку в Варшаве нет подходящего места для проведения мероприятия такого масштаба.

Формат

Логотип и слоган 
13 мая 2019 года был представлен слоган конкурса: Share the joy!

На логотипе конкурса изображён воздушный змей с огнями, что по словам организаторов, символизирует свободу, свет и радостные моменты.

Ведущие 
22 августа 2019 года было объявлено, что ведущими конкурса будут Ида Новаковска, Александр Сикора и Роксана Венгель.

Участники 
В этом году выступили 19 стран-участников. После 13-летнего перерыва вернулась Испания, но в то же время отказались от участия в этом году Азербайджан и Израиль по неизвестным причинам.

{| class="wikitable sortable"

Голосование

Другие участники

Возвращение 
  — 26 июня 2019 года официальный вещатель TVE заявил, что страна возвращается на конкурс после 13-летнего перерыва.

Несостоявшийся дебют  
  — 12 июня 2019 года RUV заявил, что не будет дебютировать в этом году.  
 – согласно блогу Евровидения Eurofestivales, пресс-секретарь Erika Rusnáková из RTVS заявила, что они оценивают и контролируют возможность дебюта в конкурсе. Однако 10 июня 2019 года в RTVS подтвердили, что они не будут дебютировать в конкурсе 2019 года.
 — 10 июня 2019 года ČT заявило, что решение об участии ещё не принято, но упомянуло, что больше сосредоточено на Евровидении-2020. 19 июня было объявлено, что Чехия не будет участвовать в конкурсе 2019 года.

Отказ 
  — 1 июля 2019 года Азербайджан отказался от участия в конкурсе.
 — 15 апреля 2019 года RTBF сообщили, что не вернутся в этом году.
  — BRT неоднократно заявляло, что страна не вернётся на конкурс 2019 года. 5 июля планировалось избрание нового правления телеканала и принятие решения об участии в конкурсе. 18 июля 2019 года был объявлен окончательный список стран-участниц, в котором Болгарии не оказалось.
  — 8 апреля 2019 года ITV сообщили, что не вернутся в этом году.
 — 18 июня 2019 года ERT заявили, что не вернутся в этом году.
  — 4 апреля 2019 года DR подтвердили, что не будут участвовать в этом году.
  — 13 июня 2019 года KAN объявил, что не будут участвовать в этом году.
  — 10 июня 2019 года CyBC заявили, что не будут возвращаться в этом году.
 — 14 июня 2019 года LTV заявили что не вернутся в 2019 году.
  — 31 мая 2019 года было объявлено о неучастии Молдавии в конкурсе 2019 года.
  — 11 апреля 2019 года NRK заключили, что не вернутся в этом году.
 — 3 июня 2019 года RTV Slovenija заявила, что не вернутся на конкурс 2019 года.
  — 4 июня 2019 года HRT заявили, что они не будут участвовать в конкурсе в этом году из-за финансовых проблем.
  — 2 июня 2019 года RTCG подтвердили, что не будут возвращаться на конкурс в этом году.
  — 9 апреля 2019 года SRG SSR сообщили, что не вернутся на конкурс.
  — 11 апреля 2019 года SVT сообщили, что не вернутся в этом году.

Глашатаи и комментаторы
Глашатаи

 – Шимон
 – Каролина
 – Хрюша
 – Магдалена
 – Виолетта Леал
 – Анна Беришвили
 – Эмилия Невинская
 – Паула
 – Кади Морган
 – Аружан Хафиз (Посол Казахстана на Детском Евровидении, глашатай на Детском Евровидении 2018)
 – Марианна 
 – Лео Кирни
 – Дарина Красновецкая (представительница Украины на Детском Евровидении 2018)
 – Энн Бюре (представительница Нидерландов на Детском Евровидении 2018)
 – Эрик Антонян
 – Зофия
 – Мария Исиде Фьоре (представительница Италии на Детском Евровидении 2017)
 – Эфи Джика (представительница Албании на Детском Евровидении 2018)
 – Бояна Радованович (представительница Сербии на Детском Евровидении 2018)

Комментаторы

Участвующие страны 

  — неизвестно (Телеканал Хабар)
 — Стефан Берн и Сэнди Хериберт (France 2)
 — Артур Ожех (TVP1, TVP Polonia, TVP ABC)
 — Тони Агуилар и Джулия Варела (La 1, TVE International)
 — Деметре Эргемлидзе и Тамар Эдилашвили (1TV)
 — Евгений Перлин (Беларусь 1, Беларусь 24)
 — Марио Акампа (Rai Gulp)
 — неизвестно (NPO Zapp)
 — Нуно Галопим (RTP1, RTP International, RTP International Asia, RTP Africa)
 — Лера Кудрявцева и Вадим Такменёв (НТВ), Антон Зорькин и Хрюша (Карусель)
 — неизвестно (RTS2)
 — Тимур Мирошниченко (UA:Перший, UA:Культура)
 — валлийский: Тристан Эллис-Моррис, английский: Стифин Парри (S4C)

Не участвующие страны 

  — неизвестно (TVP Wilno)
  — Эван Спэнс (Fun Kids)

Примечания

Ссылки 
 

2019 год в музыке
2019 год в Польше
Ноябрь 2019 года
«Детское Евровидение» по годам